Die Abkürzung SIGINT steht für:

 Fernmelde- und Elektronische Aufklärung (engl. Signals Intelligence), die nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung, beispielsweise aus abgehörten Funksignalen
 Signal Interrupt, ein unter Unix und Unix-Derivaten gesendetes Signal zur Benachrichtigung von Prozessen, wenn beispielsweise ein Benutzer die Tastenkombination + drückt oder den Prozess mit kill -SIGINT beendet; siehe SIGINT (Signal)

Abkürzung